Trois navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Kawakaze :
 le , un destroyer de la classe Urakaze lancé en 1916 ;
 le , un destroyer de la classe Tanikaze lancé en 1917 ;
 le , un destroyer de la classe Shiratsuyu lancé en 1936.

Nom de bateau de la Marine japonaise